Niemcy:
 Gartow – miasto (Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Gartow – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Gartow – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg

Zobacz też:
 Gatow